Droga krajowa B81 (Austria)
 Droga krajowa B81 (Niemcy)

Zobacz też